Montelupo puede referirse a:

 Montelupo Albese, localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte.
 Montelupo Fiorentino, localidad italiana de la provincia de Florencia, región de Toscana.